Trnovo kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Trnovo (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska, 
 Opština Trnovo, kanton, Republika Srpska, 
 Općina Trnovo, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Veliko Trnovo, regionhuvudort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo, 
Veliko Tărnovo – stad i norra mellersta Bulgarien

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar